Tårup Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Tårup Sogn (Nyborg Kommune)
 Tårup Sogn (Viborg Kommune)